David Goffin era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Andy Murray.

In finale Yoshihito Nishioka ha sconfitto Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 David Goffin (secondo turno)
 Stefanos Tsitsipas (secondo turno)
 Borna Ćorić (secondo turno)
 Damir Džumhur (quarti di finale)

 Fernando Verdasco (semifinale) 
 Denis Shapovalov (secondo turno) 
 Alex De Minaur (semifinale) 
 Andreas Seppi (primo turno)

Qualificati 

  Tatsuma Itō (primo turno)
  Jason Jung (primo turno)

 Ramkumar Ramanathan (secondo turno)
 Yoshihito Nishioka (campione)

Wild card 

  Andy Murray (quarti di finale)
  Wu Di (primo turno)

 Zhang Zhizhen (primo turno, ritirato)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Shenzhen Open 2018 (ATP)